MarkV-A1 — специальная боевая телеуправляемая система.

Создан компанией Northrop Grumman Corporation из США. По утверждению производителя — робот предназначен для разминирования. MarkV весит 320кг (800 фунтов).  MarkV-A1 имеет четыре цветные видеокамеры.

Система может быть оснащена водяной пушкой с высоким давлением для нейтрализации бомбы или, если это необходимо, дробовиком.

См. также 

 Робот
 Телетанк
 Беспилотный летательный аппарат
 Искусственный интеллект
 SUGV
 SIM-ROBTEC

Ссылки 

Боевые роботы США
Роботы по алфавиту